Osoby o tym nazwisku:
 Artur Baniewicz – polski pisarz fantasy
 Elżbieta Baniewicz – polska krytyk teatralna
 Napoleon Baniewicz – polski lekarz neurolog i psychiatra
Wiera Baniewicz – polska śpiewaczka operowa